Os tiroteios do estado de Kent, também conhecidos como massacre de 4 de maio e massacre do estado de Kent, foram as mortes de quatro e ferimentos de nove outros estudantes desarmados da Kent State University pela Guarda Nacional de Ohio em 4 de maio de 1970 em Kent, Ohio, 64 km a sul de Cleveland. As mortes aconteceram durante uma manifestação de paz em oposição ao envolvimento crescente da Guerra do Vietnã no Camboja neutro pelas forças militares dos Estados Unidos, bem como em protesto contra a presença da Guarda Nacional no campus. O incidente marcou a primeira vez que um estudante foi morto em uma reunião anti-guerra na história dos Estados Unidos.

Tiroteios em massa nos Estados Unidos
Violência política nos Estados Unidos
Marco Histórico Nacional em Ohio
Massacres nos Estados Unidos
Assassinatos filmados
Escândalos militares dos Estados Unidos